Nappa es un personaje creado por Akira Toriyama, quien es el autor del manga Dragon Ball. Este personaje aparece como antagonista en los animes Dragon Ball y Dragon Ball GT. El actor de voz original que lo interpreta es Shozo Iizuka en la serie Z y Kiyoyuki Yanada en GT.

Características 
Es uno de los Saiyajin que sobrevivió cuando el planeta Vegeta explotó ya que estaba en otro lugar. Es un guerrero espacial muy alto y musculoso de unos 2,15 metros y 135 kilogramos, a diferencia de la mayoría de los de su raza, es calvo. Aunque sus genes le dan la apariencia de un hombre de 30 años en realidad tiene 50 años y se lo ve por primera vez con el príncipe Vegeta después de enterarse de la muerte de Raditz a manos de Piccolo y Son Goku. Viaja a la Tierra con Vegeta para encontrar las Dragon Balls y así poder desear la vida eterna. Es un guerrero del ejército de Freezer. Nappa nació en el año 712 en la cronología de Dragon Ball y murió el 3 de noviembre de 762, a la edad de 50 años. Su poder de pelea es de 4.000 unidades de energía.

Biografía

Aparición en Dragon Ball Z
Después de llegar a la Tierra, Nappa y Vegeta buscan Dragon Balls, pero primero se enfrentan a los guerreros Z. A las órdenes de Vegeta, Nappa crea seis Saibaiman. Nappa ataca primero a Ten Shin Han logrando amputarle uno de sus brazos con un poderoso golpe cargado de ki aunque luego es rápidamente interrumpido por un ataque suicida de Chaozu que se lanza hacia la espalda del gigante y explota; sin embargo el ataque no le hace daño y Nappa continúa atacando a Ten Shin Han; pero cuando está a punto de morir, Piccolo y Krillin le salvan la vida para después atacarlo aunque sus ataques fallan porque Gohan (hijo de Goku) no atacó a Nappa cuando se le dijo, posteriormente Ten Shin Han intenta vengar a Chaozu y se suicida con Ki Koh Joh, una técnica poderosa y peligrosa que solo daña la armadura de Nappa.

Nappa luego comienza a luchar contra Krilin, pero es detenido por Vegeta, quien ha decidido esperar a que Goku demuestre su fuerza. Nappa rechaza la idea al principio, pero se somete una vez que Vegeta muestra cierta pérdida de calma. Entonces Vegeta detecta con su radar una potencia de 5.000 unidades ki.

Después de tres horas, Nappa es atacado por Krilin y Piccolo, quienes agarran su cola que es el punto débil del Saiyajin, pero el plan no funcionó, ya que Nappa entrenó su cola para eliminar esa debilidad.

Nappa finalmente mata a Piccolo cuando el Namekian usa su cuerpo para proteger a Gohan de un ataque mortal. Gohan molesto por esto, usa toda su energía en una ola; pero sin derrotarlo y en el momento en que iba a matar a Gohan, llega Goku.

Nappa no puede vencer a Goku, ni siquiera golpearlo. Nappa al ver que es un oponente duro le pide a Vegeta que rastree su poder y al hacerlo se sorprende al leer más de 8,000 unidades de ki (en la versión original japonesa y estadounidense, el rastreador registra más de 9,000 unidades de ki). Nappa decide luchar contra Goku creyendo que la lectura estaba mal, pero es derrotado fácilmente.

Después con Nappa golpeado y demasiado débil para pararse, es arrojado a los pies de Vegeta por Goku como castigo por su falta, Nappa por su compañero.

Después de morir, Raditz y Nappa son enviados al infierno por Emma Daiō.

Reaparece en episodios de flashback junto a Raditz y Vegeta.

Aparición en Dragon Ball GT 
Cuando el Dr. Gero y el Dr. Myu abren un portal desde el infierno, Nappa también huye por el mismo y comienza a destruir una ciudad como el resto de los villanos que escaparon del infierno, pero en esos momentos se topa nuevamente con Vegeta, quien le insiste que se marche o si no lo matara nuevamente, pero Nappa queriendo venganza de Vegeta por matarlo la última vez trata de atacarlo, sin embargo Vegeta sin mucho esfuerzo lo asesina nuevamente y lo regresa devuelta al infierno.

Técnicas 

 Vuelo
 Ráfaga Explosiva
 Quebrador de Brazos
 Bombardero DX
 Vista Láser
 Rayo de Dedo
 Kappa
 Explosión Volcán
 Rompedor de Tormenta
 Ataque Gigante
 Gran Destrozo
 Placaje de poder
 Hiperguardia
 Alma saiyana
 Aullido
 Onda Explosiva
 Lanzamiento Gigante
 Super Onda Explosiva
 Chou Makouhou

Actores de voz

Videojuegos 

 Dragon Ball Z: The Legend
 Dragon Ball Z: Budokai
 Dragon Ball Z: Budokai 2
 Dragon Ball Z: Budokai 3
 Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi
 Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2
 Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
 Dragon Ball: Raging Blast
 Dragon Ball: Raging Blast 2
 Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi
 Dragon Ball Z: Infinite World
 Dragon Ball Z: Dragon Battlers
 Dragon Ball Z: Burst Limit
 Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team
 Dragon Ball XENOVERSE
 Dragon Ball XENOVERSE 2
 Dragon Ball Heroes
 Dragon Ball FighterZ
 Dragon Ball Legends
 Dragon Ball Z: Kakarot

Referencias

Personajes de Dragon Ball